Grüne Front steht für:
 Bauernwehr (Organisation), 1929 gegründeter österreichischer Wehrverband, der 1932 in Grüne Front umbenannt wurde
 Grüne Front (Verband), 1929 gegründeten deutscher Bauernverband